Die 11. Champions Trophy der Damen im Hockey fand vom 29. November bis zum 7. Dezember 2003 in Sydney statt. Die australische Auswahl konnte den Titel zum sechsten Mal erlangen.

Teilnehmer 

   (Weltmeister 2002, Olympiazweiter)
   (Olympiasieger 2000, Vierter der Weltmeisterschaft und Gastgeber)
   (Titelverteidiger, Dritter der Weltmeisterschaft)
   (Vizeweltmeister, Olympiadritter)
   (Sieger der Champions Challenge 2002)
   (Sechster der Weltmeisterschaft)

Ergebnisse

Finalrunde

Weblinks 
 hockey.de

2003
Hockey 2003
Sportveranstaltung in Sydney
Hockeywettbewerb in Australien